Бочко́вський — польське прізвище.

 Мартин Бочковський — польський шляхтич, войський (1620—1623) і суддя земський (1623—1628) Чернігівський і Новгород-Сіверський.
 Влодзімєж Бончковський (1905—2000) — польський публіцист.
 Бочковський Володимир Олександрович (1923, Тирасполь) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бочковський Леонард Юліанович (1895, Умань — 1918, Київ) — український громадський і політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Бочковський Микола Андрійович (1859 — ?) — генерал-майор.
 Бочковський Ольгерд-Іполит (1885, Долинська — 1939, Прага) — соціолог, політичний діяч.